Onderdistrict in Indonesië
 Sukawening (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukawening (Cipaku), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukawening (Ciwidey), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Sukawening (Dramaga), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukawening (Ganeas), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Sukawening (Sukawening), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java